Horna kan syfta på följande:

 Horna – småort i Kristianstads kommun, Sverige
 Horna (musikgrupp) – ett black metal-band
 Horna, Antarktis – bergstopp i Antarktis